World in My Eyes  () — це пісня гурту Depeche Mode, яку написав Мартін Ґор. Вона була виданая лейблом Mute Records як четвертий і останній сингл з альбому «Violator», у вересні 1990 року.

Місце у чартах

Посилання 
 Лірика 
  
 Сингл "World in My Eyes"  у базі даних порталу Discogs.com
 Інформація про сингл "World in My Eyes" на офіційному сайті Depeche Mode

Виноски 

Сингли 1990
Пісні Depeche Mode